Monte Grappa ima više značenja:
 Monte Grappa, Padova
 Monte Grappa, Treviso